No bra peut désigner :
 No Bra (のーぶら, Nōbura?), un manga japonais en 5 volumes de Kenjiro Kawatsu ;
 No bra, un mouvement et une tendance consistant chez certaines femmes à ne pas porter de soutien-gorge ;
 , le nom de scène de la musicienne Susanne Oberbe.